Рибафорада () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тудела. Занимает площадь 29 км². Население — 3617 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Fotos de Ribaforada
 Foro de Ribaforada
 Banda de Ribaforada
 Txaranga Musikaña (Ribaforada)
 Otra página de Ribaforada

Муниципалитеты Наварры